IF Elfsborg is een voetbalclub uit de stad Borås in Zweden. De club werd opgericht op 26 juni 1904 als Borås Fotbollslag. IF Elfsborg heeft sinds 2005 de Borås Arena als thuisbasis. Tussen 1941 en 2005 speelde IF Elfsborg in Ryavallen.

Geschiedenis
IF Elfsborg werd in totaal zesmaal landskampioen van Zweden en had, met drie kampioenschappen, zijn glorietijd in de jaren dertig van de twintigste eeuw. Vervolgens werd IF Elfsborg ook in 1961 kampioen, in het jaar nadat het uit de Superettan (toen nog division 2 geheten) promoveerde.

Nadat IF Elfsborg in 1977 nog tweede werd in de Allsvenskan, degradeerde de club in 1984. Alhoewel IF Elfsborg reeds in 1986 terugkeerde op het hoogste niveau, degradeerde de club opnieuw in 1987. De Nederlandse coach Jan Mak was drie jaar (1988–1990) de technisch eindverantwoordelijke bij de club. Pas in 1997 promoveerde IF Elfsborg weer naar de Allsvenskan. Dit gebeurde onder invloed van een aantal spelers dat later bekend zou worden: Anders Svensson, Tobias Linderoth, Fredrik Berglund en Mathias Svensson.

Na de eeuwwisseling beleefde IF Elfsborg opnieuw mooie tijden. Tot tweemaal toe werd de Beker van Zweden (2001 en 2003) gewonnen en in 2006 werd IF Elfsborg voor de vijfde keer landskampioen. Dit laatste succes werd vooral bereikt door het terughalen van Anders Svensson en Mathias Svensson. Beiden speelden in het midden van de jaren negentig bij IF Elfsborg en keerden in 2005 terug op het oude nest. In 2007 won IF Elfsborg de Zweedse Supercup. In juli 2007 keerde ook Fredrik Berglund terug. Op 18 mei 2014 won IF Elfsborg voor de derde keer in zijn bestaan de Zweedse voetbalbeker door in de finale met 1-0 te winnen van Helsingborgs IF. Het enige doelpunt kwam op naam van aanvaller Lasse Nilsson, oud-speler van SC Heerenveen en SBV Vitesse.

Erelijst
UEFA Intertoto Cup (2x)
1980, 2008 (1 van 11)
The Atlantic Cup (1x)
2011
Allsvenskan (6x)
1936, 1939, 1940, 1961, 2006, 2012
Division 1 Södra (1x)
 1996
Division 2 Götaland (1x)
 1960
Division 2 Västsvenska Serien (1x)
 1926
Svenska Cupen (3x)
2001, 2003, 2014
Svenska Supercupen (1x)
2007

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1.

IF Elfsborg in Europa 

IF Elfsborg speelt sinds 1971 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (2x)
2007/08, 2013/14
Europa League (7x)
2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
Europa Conference League (2x)
2021/22, 2022/23
UEFA Cup (8x)
1971/72, 1978/79, 1980/81, 1983/84, 2001/02, 2004/05, 2007/08, 2008/09
Intertoto Cup (1x)
2008

Bekende (oud)spelers

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van IF Elfsborg uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Anders Svensson degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van IF Elfsborg in totaal 89 keer uit voor het Zweedse nationale elftal.

Kampioensteams
1961 – Wigar Bartholdsson, Leif Olsson, Henry Larsson, Roland Sandström, Boris Målberg, Rolf Johansson, Ingemar Haraldsson, Bengt Lindroth, Toivo Lundell, John Åström, Jens Söderberg, Ove Grahn, Lars Råberg, Uno Bertilskiöld en Leif Pettersson. Trainer-coach: Karl-Erik Grahn
2006 – Samuel Holmén, Martin Andersson, Anders Svensson, Léandre Griffit, Mathias Svensson, Daniel Mobaeck, Joakim Sjöhage, Jon Jönsson, Johan Karlsson, Magnus Samuelsson, Johan Wiland, Martin Strömberg, Daniel Alexandersson, Johan Sjöberg, Stefan Ishizaki, Jesper Arvidsson, Andreas Augustsson, Emir Bajrami, Jari Ilola en Markus Falk-Oleander. Trainer-coach: Magnus Haglund
2012 – Johan Larsson, Marcus Rohdén, Lasse Nilsson, Kevin Stuhr Ellegaard, Anders Svensson, Andreas Augustsson, Oscar Hiljemark, Amadou Jawo, Jon Jönsson, Daniel Mobaeck, Viktor Claesson, Kenneth Höje, Niklas Hult, Stefan Larsson, David Elm, Simon Hedlund, Stefan Ishizaki, Skuli Jon Fridgeirsson, Andreas Klarström, Carl Wede en Joackim Jörgensen. Trainer-coach: Jörgen Lennartsson

Trainer-coaches

Externe link
 Officiële website van IF Elfsborg